

Patronyme

 Alona Tal (1983-), actrice israélienne ;
  dont :
 David Tal (19?-), historien israélien
 David Tal (1950-), homme politique israélien, membre de la Knesset
 Erez Tal (1961-), animateur de télévision israélien ;
 Idan Tal (1975-), footballeur israélien ;
 Israël Tal (1924-2010), militaire israélien ;
 Josef Tal (1910-2008), compositeur israélien ;
 Mikhaïl Tal (1936-1992), champion du monde d'échecs. Le Mémorial Tal est un tournoi organisé en son honneur ;
 Sharon Tal (19?-), actrice israélienne.
 Sidi Tal (1912-1983), actrice de théâtre en yiddish

Prénom
Tal, prénom hébreu masculin comme féminin, qui signifie rosée du matin ;
Tal (1989-), chanteuse franco-israélienne ;
Tal Farlow (1921-1998), guitariste de jazz américain ;
Tal Wilkenfeld (1986-), bassiste de jazz australienne.

Toponyme
 Le lac Tal est un lac de la province occidentale de Bayan-Ölgii, en Mongolie.

Musique 
 Tal, album de la chanteuse Tal sorti le .

Informatique 
 TAL est l'abréviation de traitement automatique des langues.

Revue 
 Travaux d'archéologie limousine (TAL), revue française d'archéologie.